ATE může označovat:
 Air – Transport Europe – slovenský letecký dopravce a provozovatel letecké záchranné služby
 Ústecko-teplická dráha (německý oficiální název k. k. privilegierte Aussig-Teplitzer Eisenbahn, A. T. E.)